Athol kan syfta på:

 Athol, Idaho
 Athol, Kansas
 Athol, Massachusetts